Wotton steht für:
Orte:
 Wotton-under-Edge, Stadt in der englischen Grafschaft Gloucestershire
 Wotton (Surrey), ein Dorf in der englischen Grafschaft Surrey (Mole Valley District)
 Wotton Underwood, ein Dorf in der englischen Grafschaft Buckinghamshire
 Wotton (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec

Personen:

 Henry Wotton (1568–1639), englischer Diplomat und Dichter
 Nicholas Wotton (um 1497–1567), englischer Diplomat
 Paul Wotton (* 1977), englischer Fußballspieler und -trainer
 William Wotton (1666–1727), englischer Linguist und Historiker

Sonstiges
 Lord Henry Wotton, eine Figur in Oscar Wildes Das Bildnis des Dorian Gray

Siehe auch:
 Wootton